Cunami Flo, pravog imena Emin Hadžajlić, (Sarajevo, 1994.) je bosanskohercegovački rap glazbenik iz Sarajeva.

2020. godine objavio je svoj prvi singl pod nazivom "10er", no njegovu popularnost je podigla pjesma "Klizim po mahali" koja na YouTubeu ima preko 16 milijuna pregleda.

Iste godine Cunami objavljuje dva EP-a pod nazivima "GENG" i "GENG II", a najpopularnije pjesme s EP-ova su "Sata Masa Gana" (u suradnji s Ftarrijem, EP GENG), "Klizim po mahali" (GENG II) i "Aj Aj Aj" (GENG II). 

Krajem godine Cunami singlom "Ne pitaj" najavljuje svoj album "Geng 33" koji je objavljen 2021. godine. Posebnu pažnju privukla je suradnja s hrvatskim reperom Gršom na pjesmi "Tru 2 d Gejm" na kojoj također gostuje sarajevski reper i Cunamijev suradnik, Neloe. Ostale poznate pjesme s albuma su: "Transport", "Svaki dan", "Hazla", "Kriminal" i "Surinam".

Nakon izlaska albuma, Cunami je započeo suradnju s njemačkim reperima BANKXom i VieR44VieRom te je objavljena pjesma "Keine Thema", a nakon toga slijede samostalni singlovi "Mejbi", "Jon Jones", "Electricite", "Mamba" i "Chiff Kiff".

U 2022. godini Cunami je povećao suradnju te je gostovao na Medicovoj pjesmi "Neon",na pjesmi Brzo Trči Ljanmija "Sa Nama" te sa Sajferom na pjesmi "Ignor"

Diskografija

Singlovi 
 10er (2020.)
 Babl Gam (2020.)
 Klizim po mahali (2020.)
 Berimbolo (feat. Black Beriz) (2020.)
 SFRJ (feat. Jovanni, Young Dizzy) (2020.)
 City Roll (feat. Pozi) (2020.)
 Balkanski Hastal (feat. Kazan, Tref) (2020.)
 40 Stepeni (feat. Valderrama Flow) (2020.)
 Noći(feat. Loš Sin,Igor Buzov)(2020.)
 Ne pitaj (2020.)
 Hazla (2021.)
 Svaki dan (2021.)
 Kriminal (2021.)
 Keine Thema (feat. BANKX, VieR44VieR) (2021.)
 Mejbi (2021.)
 Jon Jones (2021.)
 Electricite (2021.)
 Mamba (2021.)
 Chiff Kiff (2021.)
Frizbi(feat. Seksi, Biba)(2022.)
 Tarzan(2022.)
 In & Out (feat. Seksi)(2022.)
 Welkom(2022.)
 Op op op (feat. Neloe)(2022.)
 They don't know(2022.)
 Crveni Pasport (feat. Neloe) (2022.)
  Divljina(2023.)

EP-ovi 
 GENG (2020.)
 GENG II (2020.)
 Tarzan (2022.)

Albumi 
 Geng 33 (2021.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Cunami Flo Instagram profil
 Cunami Flo YouTube kanal

Životopisi, Sarajevo
Bosanskohercegovački pjevači